Alexej Bogdanow ist der Name folgender Personen:
 Alexej Artemjewitsch Bogdanow (1901–1964), sowjetischer Generalmajor